Artur Kusov – ex calciatore russo, attaccante
 Alan Kusov – ex calciatore russo, centrocampista
 Isola di Kusov – isola della Russia nel mare di Okhotsk